Insomnia kan syfta på:

 Insomnia – en roman av Stephen King från 1994, se Sömnlös (roman, Stephen King)
 Insomnia (film, 1997) – en norsk film med Stellan Skarsgård
 Insomnia (2002) – en amerikansk nyinspelning med Al Pacino av den norska filmen
 Insomnia (låt av Faithless) – en låt från 1995 av Faithless
 Insomnia (låt av Feeder) – en låt från 1999 av Feeder

Se även
 Insomni – sömnlöshet inom psykiatrin